

Code 
KHM ou khm est un code qui peut signifier :
 KHM Cambodge ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO, le Cambodge a pour code CAM ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Cambodge a pour code K ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Cambodge a pour code alpha-2 CB ;
 khm Khmer ;
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
KHM est un sigle qui peut désigner :
 Kinder- und Hausmärchen, le titre original de Contes de l'enfance et du foyer, recueil de contes populaires des frères Grimm ;
 Kunsthistorisches Museum, un musée de Vienne, en Autriche.

Code